173-я стрелковая дивизия:
 173-я стрелковая дивизия (формирования 1939 года) — сформирована в 1939 году
 173-я стрелковая дивизия (1-го формирования) — сформирована в 1940 году
 173-я стрелковая дивизия (2-го формирования) — сформирована в 1941 году
 173-я стрелковая дивизия (3-го формирования) — сформирована в 1943 году